Abigail – imię żeńskie
Postacie biblijne:
 Abigail – siostra króla Dawida
 Abigail – żona króla Dawida
Znane osoby:
 Abigail – australijska aktorka filmowa
 Abigail – płyta muzyczna zespołu King Diamond